Seznam divizij z zaporedno številko 52.

Seznam 
 Pehotne
 51. (nižinska) pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 51. varnostna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi